Tomb of the Mutilated — музичний альбом гурту Cannibal Corpse. Виданий 22 вересня 1992 року. Загальна тривалість композицій становить 35:11. Альбом відносять до напрямку дез-метал.

Список пісень 
 «Hammer Smashed Face» — 4:02
 «I Cum Blood» — 3:41
 «Addicted to Vaginal Skin» — 3:30
 «Split Wide Open» — 3:01
 «Necropedophile» — 4:05
 «The Cryptic Stench» — 3:56
 «Entrails Ripped from a Virgin's Cunt» — 4:15
 «Post Mortal Ejaculation» — 3:36
 «Beyond the Cemetery» — 4:55
 «I Cum Blood (live)» — 4:13

Посилання 
 
 

Альбоми Cannibal Corpse
Англомовні музичні альбоми